Лігдаміс (Дугдамме) — ватажок кіммерійців у 679 — 641 рр. до н. е..
 Лігдаміс Сиракузький — переможець Олімпійських ігор у панкратіоні в 648 р. до н. е.
 Лігдаміс Наксоський — тиран давньогрецького острова Наксос у 545 — 524 рр. до н. е.
 Лігдаміс I Галікарнаський — володар давньогрецького міста Галікарнас у 510 — 480 рр. до н. е.
 Лігдаміс II Галікарнаський — володар давньогрецького міста Галікарнас у 430 — 420 рр. до н. е.

 Див. також
 Лігдам — римський поет доби Августа